Il singolare del torneo di tennis Campinas Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gustavo Kuerten che ha battuto in finale Galo Blanco 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (semifinali)
 Galo Blanco (finale)
 Gustavo Kuerten (Campione)
 Nicolás Pereira (primo turno)

 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1996